Мира Марић је била југословенска и босанскохерцеговачка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1967. || Кафаница на углу (ТВ филм) || 
|-
| 1968. || Максим нашег доба (ТВ серија) || /
|-
| 1969. || Баксуз (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1972. || -{Spyforce}- (ТВ серија)|| 
|-
| 1974. || Приче о псима (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Крај недељe || Катичина комшиница
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1999. || Нож || /
|}

Спољашње везе 
 

Босанскохерцеговачке глумице
Југословенски глумци